Daniel Gordon è il nome di diverse persone:
Daniel Gordon (1985), calciatore giamaicano
Daniel Gordon, regista documentarista britannico
Daniel Gordon (1821-1907), politico canadese
Daniel Gordon (1969), politico ed imprenditore statunitense